Timothy McDonnell est un nom pouvant désigner:

 (né en 1937), évêque catholique américain
 (né en 1986), rameur australien

Voir aussi

McDonnell, Timothy